Келам Уорти (; род. 28 января 1991) — канадский актёр, сценарист и продюсер, наиболее известный по роли Деза в сериале «Остин и Элли».

Биография 
Келам Уорти родился в городе Виктория, Британская Колумбия, в семье Дэвида и Сэнди Уорти.

Уорти начал сниматься в кино в девятилетнем возрасте. Его дебютом стала эпизодическая роль в сериале «Ночные видения». В десять лет Келам Уорти сыграл главную роль в мини-сериале «Я был крысой». Также он снимался в эпизодах таких сериалов, как «Сверхъестественное», «Кайл XY», «Тайны Смолвиля», «Горячая точка», «Башня познания», «Держись, Чарли!», «Зик и Лютер» и других.

В 2011—2016 годах Уорти играл одну из главных ролей Деза Уэйда в сериале «Остин и Элли». В 2018 году он исполнил роль Алекса Тримболи в первом сезоне сериала Американский вандал, а в 2019 году — роль Ника Годжона в сериале «Притворство».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки